święty Antoni
 Santo António – miasto na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej
6 miejscowości w Portugalii:
 Santo António – alternatywna nazwa miejscowości Capelins w gminie Alandroal
 Santo António – miejscowość na Maderze, w gminie Funchal
 Santo António – miejscowość na Azorach, w gminie Ponta Delgada
 Santo António – miejscowość na Azorach, w gminie São Roque do Pico
 Santo António da Serra – miejscowość na Maderze, w gminie Machico
 Santo António da Serra – miejscowość na Maderze, w gminie Santa Cruz